Naysmith ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Naysmith (1937–2015), britische Pianistin
 Gary Naysmith (* 1978), schottischer Fußballspieler